Namyang-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Namyang-myeon, Cheongyang-gun, socken i Cheongyang-gun, Södra Chungcheong, 
 Namyang-myeon, Goheung-gun, socken i Goheung-gun, Södra Jeolla,